Кафтан:
 Кафтан — вид верхней одежды.

Фамилия 
 Кафтан, Джордж (1928—2018) — американский профессиональный баскетболист.
 Кафтан, Юлий (1848 — 1926) — протестантский богослов, профессор.